MPU puede referirse a:
 Multiple Process Unit, microchip procesador diseñado para realizar tareas múltiples dentro de un sistema de cómputo.
 Unidad de microprocesador (en inglés microprocessor unit) o unidad central de procesamiento.
 Jardin des Plantes de Montpellier, jardín botánico francés situado en la ciudad de Montpellier, cuyo código dereconocimiento internacional como institución botánica es MPU.